Васил Сотиров може да се отнася за:
 Васил Сотиров (р. 1947 г.) – български поет, писател, драматург и преводач
 Васил Сотиров – български журналист